Der Grand Prix Hassan II 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. April 2000 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die Galleryfurniture.com Challenge und in Estoril die Estoril Open gespielt, welche genau wie die Grand Prix Hassan II zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Alberto Martín, der in diesem Jahr schon in der ersten Runde scheiterte. Es siegte sein an Position sechs gesetzter Landsmann Fernando Vicente, der im Vorjahr ebenfalls im Finale stand. Es war sein erster Titel der Saison und der zweite seiner Karriere. Im Doppel siegte die französische Paarung aus Arnaud Clément und Sébastien Grosjean, die als Lucky Loser in das Turnier eingezogen waren. Für beide Franzosen war es der erste Titel ihrer Karriere. Die beiden brasilianischen Titelverteidiger Fernando Meligeni und Jaime Oncins traten in diesem Jahr nicht erneut an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Casablanca